Buxeuil je název více obcí ve Francii:

 Buxeuil (Aube) – obec v departementu Aube
 Buxeuil (Indre) – obec v departementu Indre
 Buxeuil (Vienne) – obec v departementu Vienne